Ви́ктор Афана́сьевич Абаза́ ( — , Териоки) — русский  и военный педагог, генерал-лейтенант.

Биография 
Принадлежал к старинному молдавскому роду Абаза.

Родился в семье Афанасия Андреевича Абаза, действительного статского советника, управляющего Подольской палатой государственных имуществ и Александры Григорьевны, в девичестве Новицкой.

Образование получил в Михайловском артиллерийском училище, по окончании которого 8 августа 1850 года был произведён в прапорщики и направлен служить в полевую конную артиллерию. Прошёл службу на должностях; младшего батарейного офицера, батарейного командира, командира кантонистской бригады. 16 апреля 1867 года произведён в капитаны, 30 августа 1868 года — в полковники. С 20 января 1874 года по 4 апреля 1877 года был в отставке.

Произведён 4 апреля 1877 года — в генерал-майоры (старшинство установлено с 30 августа 1882 года), состоял генералом для особых поручений при Главном артиллерийском управлении. Генерал-лейтенант с 30 августа 1893 года.

Был женат на дочери генерал-лейтенанта Соханского. Имел двоих детей.

Скончался 6 июля 1898 года в Териоках, из списков исключён 21 июля, похоронен в Санкт-Петербурге на .

Среди прочих наград Абаза имел ордена:
 Орден Святого Станислава 3-й степени (1866 год)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1870 год)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1872 год)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1879 год)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1883 год)
 Орден Святой Анны 1-й степени (1887 год)
 Орден Святого Владимира 2-й степени (1891 год)

Избранная библиография 
 История Армении. СПб., 1888 (2-е изд.: Ереван, 1990. Тираж — 25000 экз.) на сайте Руниверс
 История лейб-гвардии конной артиллерии. СПб., 1896 на сайте Руниверс
 История России. Народное издание. — СПб., 1886 — 93 c. (выдержала несколько изданий на рубеже XIX—XX вв.)
 История России для учащихся. — СПб., 1885—243 c.
 Маркитантка. (Исторический эскиз времён революции, консульства и империи). СПб., 1887
 Руководство к отечественной истории. СПб., 1889

Армянский публицист Григор Арцруни на страницах газеты «Мшак» так охарактеризовал книгу Абазы «История Армении»:
Вообще можно сказать, что книга господина Абазы — отрадное явление в русской литературе, поскольку та не настолько богата произведениями, из которых пытливый читатель мог бы в общих чертах ознакомиться с историей Армении. Поэтому среди подавляющего большинства русской интеллигенции, поскольку не хватало правильных утверждений о армянскую историю, всегда бытовало достаточно невыразительное представление об армянском национальном характере, армянской церкви и литературе. Как образец добросовестного популяризации прошлого Армении, обычаев и характера армянской нации книга Абазы, без сомнения, будет иметь большое значение, поэтому желательно её широкое распространение среди российских читателей.

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. — М., 2009. — Том 1: А—К.
 
 Список генералам по старшинству. Составлен по 1 мая 1897 года. — СПб., 1897. — С. 298.
 

Виктор Афанасьевич
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Педагоги России
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 2-й степени